Geografia:
Pedro María Ureña, municipi de Táchira, estat de Veneçuela.
Ureña (Táchira), ciutat capital del municipi Pedro Maria Ureña.

 Biografies:
Rafael de Ureña y Smenjaud (Valladolid, 1852 - Madrid, 1930), jurista espanyol.
Manuel Ureña Pastor (Albaida, 1945), sacerdot catòlic espanyol i arquebisbe de Saragossa (2005-2014).
Marco Ureña (San José, 1990), futbolista de Costa Rica.
Leopoldo García-Alas y Ureña, «Clarín», (Zamora, 1852 - Oviedo, 1901), periodista i escriptor realista espanyol.